La Coudre est le nom ou partie du nom d'une commune et de plusieurs localités francophones :

Toponymes



Communes
 Saint-Germain-de-la-Coudre dans l'Orne.

Ancienne commune 
 La Coudre (Deux-Sèvres), aujourd'hui  intégrée à Argentonnay.
 Gisay-la-Coudre (Eure), aujourd'hui  intégrée à Mesnil-en-Ouche.
 Sainte-Gauburge-de-la-Coudre (Orne), aujourd'hui  intégrée à Saint-Cyr-la-Rosière.
 Saint-Martin-de-la-Coudre (Charente-Maritime), aujourd'hui  intégrée à Bernay-Saint-Martin.

Hameaux 
 La Coudre, dans la commune d'Auxon (Aube).



Ancienne commune
 La Coudre (canton de Neuchâtel), aujourd'hui  intégrée à Neuchâtel.

Hameaux 
 La Coudre, dans la commune de L'Isle (canton de Vaud).

Hydronyme 
 La Coudre, rivière du département de l'Orne, affluent de la Même.